Le château de Bassy peut faire référence à deux châteaux français :

 château de Bassy, à Bassy, en Haute-Savoie ;
 , à Saint-Médard-de-Mussidan en Dordogne.

Bassy